Nakhon Si Thammarat (provincie), een provincie in het zuiden van Thailand.
Amphoe Mueang Nakhon Si Thammarat, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het zuiden van Thailand.
Nakhon Si Thammarat (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand.
Monthon Nakhon Si Thammarat, was een Monthon in het zuiden van Thailand.